Tân An (Long An), een stad in de provincie Long An, Vietnam.
 Tân An (Bắc Giang), een xã in het district Yên Dũng, provincie Bắc Giang, Vietnam.
 Tân An (Bình Dương), xã in thị xã Thủ Dầu Mộti, provincie Bình Dương, Vietnam.
 Tân An (Bình Thuận), phường in thị xã La Gi, provincie Bình Thuận, Vietnam.
 Tân An (Cần Thơ), een phường in het district Ninh Kiều, provincie Cần Thơ, Vietnam.
 Tân An (Gia Lai), een xã in het district Đăk Pơ, provincie Gia Lai, Vietnam.
 Tân An (Đồng Nai), een xã in district Vĩnh Cửu, provincie Đồng Nai, Vietnam
 Tân An (Hội An, Quảng Nam), een phường in de stad Hội An, provincie Quảng Nam, Vietnam.
 Tân An (Hiệp Đức, Quảng Nam), een xã in district Hiệp Đức, provincie Quảng Nam, Vietnam.
 Tân An (Kiên Giang)
 Tân An (Đắk Lắk)
 Tân An (An Giang)
 Tân An (Trà Vinh)
 Tân An (Nghệ An)
 Tân An (Cần Thơ)
 Tân An (Tuyên Quang)
 Tân An (Hải Dương)
 Tân An (Lào Cai)
 Tân An (Quảng Ninh)
 Tân An (Yên Bái)
 Tân An (Tân Châu)

Zie ook:
 Tân Ân (doorverwijspagina)